La Confederación General del Trabajo corresponde al nombre de las siguientes centrales sindicales:
 CGT de Argentina
 CGT de España
 CGT de Francia